A lista de telenovelas reprisadas pela Rede Bandeirantes esta relacionada nesta lista.

Telenovelas em ordem de exibição

Década de 1980

Década de 1990

Década de 2000

Década de 2010

Década de 2020

Minisséries em ordem de exibição

Década de 1990

Ver também 

 Lista de telenovelas da Rede Bandeirantes
 Lista de séries de televisão da Rede Bandeirantes 

Listas de telenovelas
Telenovelas da Rede Bandeirantes